Le tournoi de Gstaad 2004 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Suisse Roger Federer a battu Igor Andreev en finale (6-2, 6-3, 5-7, 6-3).

Dans le tableau double, Leander Paes et David Rikl se sont défaits en finale de Marc Rosset et Stanislas Wawrinka.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2004
Sport en Suisse en 2004
Gstaad
Tennis en juillet 2004